Ordet orne har flere betydninger:

 Orne (flod) – Orne er navn på en flod i Normandiet.
 Orne (Lorraine) – Orne er navn på en flod i Lorraine.
 Orne (departement) – Orne er et departement i den franske region Basse-Normandie. Departementet er opkaldt efter floden Orne.
 Orne (svin) – Orne er en gris af hankøn.